Canadian Forest Service, een onderzoeksafdeling van het Canadese ministerie van Natuurlijke Grondstoffen
 Indian Forest Service, een Indiaas overheidsagentschap dat bosgebieden beheert
 New Zealand Forest Service, een voormalig overheidsagentschap in Nieuw-Zeeland
 United States Forest Service, een Amerikaans overheidsagentschap dat natuurgebieden beheert